Gorey désigne :
Gorey : une ville du comté de Wexford en République d'Irlande ;
Gorey, nom anglicisé du village de Gouray, un village situé au sud-est de l'île de Jersey.
Edward Gorey (1925-2000), illustrateur américain.

Homophone 
 
 Île de Gorée